WT steht als Abkürzung für:
 die ehemalige Nigeria Airways, als IATA-Code
 U-Bahnhof Weißer Turm der Nürnberger U-Bahn
 Wasaya Airways (IATA-Code)
 Wassertiefe
 Wassertrupp, siehe Gruppe (Feuerwehr) #Wassertrupp
 Wechselstromtelegrafie
 Weichenstelltafel, siehe Elektrisch ortsgestellte Weiche
 Werkstückträger
 Westfalentarif
 Wilms-Tumor-Gen
 Wing Chun (Wing-Tsun), chinesische Kampfkunst 
 World Taekwondo, Taekwondo-Dachverband

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Waldshut
 Großbritannien: Bristol
 Niederlande: Anhänger
 Österreich: Bezirk Waidhofen an der Thaya
 Polen: Wawer, Stadtbezirk von Warschau

Wt steht für:
 Wt (Web Toolkit)

wt% steht als Abkürzung
 weight percent, siehe Massenanteil

Abkürzung